Holaspis är ett släkte av ödlor. Holaspis ingår i familjen lacertider. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lacertider
Holaspis